

Cinema
Dietro la maschera, film italiano (1924)
Dietro la maschera (Black Bart), film diretto da George Sherman (1948)
Dietro la maschera (Mask), film diretto da Peter Bogdanovich (1985)
Dietro la maschera (Mask), film diretto da Chad Burns (2015)

Letteratura
Dietro la maschera (Behind the Mask) – romanzo rosa di Metsy Hingle edito in Italia nella collana I nuovi bestsellers con il numero 259, nel luglio 2003